«Таксист» — американський драматичний фільм режисера Мартіна Скорсезе.
 «Таксист» — південнокорейський фільм 2017 року режисера Чан Хуна.
  — південнокорейський гостросюжетний серіал 2021 року.